Списък на баварските владетели

Херцогство Бавария

Старо племенно херцогство, Херцози

Младо племенно херцогство

Вителсбахи

Обединена Бавария

Курфюрство Бавария

Кралство Бавария

Свободна държава Бавария 
След свалянето на баварския крал се създава Свободна държава Бавария (Freistaat Bayern), която се управлява от министър-президент.

Вижте също 
 Бавария

Външни препратки 
 Genealogie der Wittelsbacher
 Liste der bayerischen Herrscher
 Geschichte Bayerns (Haus der Bayerischen Geschichte)
 Michael Steinmayr: Ain und sechtzig Königen und Hertzogen auß Bayern Bildnussen, 1655 

Списъци на хора